El vocablo Gama puede designar:

 Gama, apellido familiar.
 El municipio de Gama, ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia.
 La localidad de Gama, capital del municipio de Bárcena de Cicero en Cantabria, España.
 La localidad de Gama, en el municipio de Aguilar de Campoo en Palencia, España.
 La ciudad de Gama, cercana a Brasilia, Brasil.
 La hembra del gamo.
 Gama (colores), capacidad de variedad de un sistema o espacio de color.
 El concepto gama, como escala o gradación de cualquier cosa.
 Gama, un género de escarabajos de la familia Scarabaeidae.
 Sociedade Esportiva do Gama, equipo de fútbol brasileño.
 Empresa GAMA, empresa fabricación archivos móviles y bases móviles de paletización.
 Gamavisión, canal de televisión ecuatoriana.